Hans Pechtl (1945 circa) – slittinista austriaco
 Josef Pechtl (1949) – sciatore austriaco